La Africa Sevens Femenino de 2018 fue la décima edición del principal torneo de rugby 7 femenino de África.

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Fase Final

Copa de oro

Véase también 

 Africa Cup Sevens 2018

Referencias 

Rugby en 2018
Rugby en Botsuana
F2018
Deporte en Gaborone
Botsuana en 2018